Малево — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Малево — деревня в Несвижском районе Минской области.

Болгария 
 Малево — село в Смолянской области.
 Малево — село в Хасковской области.

Россия 
 Малево — деревня в Спасском районе Рязанской области.

Украина 
 Малево — село в Демидовском районе Ровненской области.